В философии языка понятие перформатива концептуализирует то, что устный или письменный текст может вызвать в человеческом взаимодействии.

Историческое развитие 
В 1950-х годах философ языка Джон Лэнгшо Остин ввёл термин «перформатив», чтобы пояснить, что «сказать что-то — значит сделать что-то». Развивая эту идею, учёные теоретизировали о связи устного или письменного текста с его более широким контекстом, то есть со всем, что находится за пределами самого текста. Вопрос о том, можно ли отделить перформатив от ситуации, в которой он возник, актуален, когда речь идёт, например, о статусе индивидуальных намерений или речи как ресурса власти. Сегодня в исследованиях существуют два основных теоретических направления. Одно подчёркивает предопределённые конвенции, окружающие перформативное высказывание, и чёткое различие между текстом и контекстом. Другое подчёркивает активное конструирование реальности посредством устных и письменных текстов и связано с теориями субъектности и дискурса. Идеи о перформансе и тексте способствовали  в общественных и гуманитарных науках, доказав их методологическое использование, например, в интерпретации исторических текстов.

Классические теории

Постмодернистские теории

Историческая методология

Примечания

Литература 

 Austin, J.L., How to do things with words, the William James Lectures delivered at Harvard University in 1955 (Londen 1962, revised edition 1967).
 Butler, Judith, Excitable speech, a politics of the performative (New York 1997).
 Derrida, Jacques, 'Signature Event Context' in: Limited inc (1988), 1-23. (first published in Glyph vol. I, 1977).
 Schechner, Richard, Performance Studies, an Introduction (New York 2006).
 Searle, John R., Intentionality, an essay in the philosophy of mind (Cambridge 1983).
 Searle, John R., Speech Acts, an essay in the philosophy of language (Cambridge 1974, 1st print 1969).
 Skinner, Quentin, Visions of Politics, vol. 1 regarding method (Cambridge 2003).

Философия языка